Spojení písmene M a číslice 79 může mít různé významy:

 Messier 79 – kulová hvězdokupa
 M79 (granátomet) – americký granátomet